En ornithologie, le nom vernaculaire Calliste est le nom normalisé (CINFO) de plus de 50 espèces d'oiseaux de 3 genres voisins, dont le genre Tangara. La plupart des callistes sont donc à tort appelés Tangara.

Liste alphabétique des callistes 
 Calliste à ailes bleues — Tangara cyanoptera
 Calliste à ailes rousses — Tangara lavinia
 Calliste argenté — Tangara viridicollis
 Calliste d'Arthus — Tangara arthus
 Calliste azuré — Tangara cabanisi
 Calliste béryl — Tangara nigroviridis
 Calliste bleu et noir — Tangara vassorii
 Calliste à calotte noire — Tangara heinei
 Calliste à coiffe d'or — Tangara larvata
 Calliste à cou bleu — Tangara cyanicollis
 Calliste cyanocéphale — Tangara cyanocephala
 Calliste de Desmarest — Tangara desmaresti
 Calliste diable-enrhumé — Tangara mexicana
 Calliste doré — Tangara arthus
 Calliste dos-bleu — Tangara cucullata
 Calliste à dos marron — Tangara preciosa
 Calliste à dos noir — Tangara peruviana
 Calliste émeraude — Tangara florida
 Calliste étincelant — Chlorochrysa phoenicotis
 Calliste à face rouge — Tangara parzudakii
 Calliste Fanny — Tangara larvata
 Calliste fastueux — Tangara fastuosa
 Calliste à gorge rousse — Tangara rufigula
 Calliste à gorge verte — Tangara argyrofenges
 Calliste gris — Tangara inornata
 Calliste à joues rousses — Tangara rufigenis
 Calliste masqué — Tangara nigrocincta
 Calliste moustachu — Tangara johannae
 Calliste multicolore — Chlorochrysa nitidissima
 Calliste à nuque d'or — Tangara ruficervix
 Calliste à nuque rousse — Tangara ruficervix
 Calliste à nuque verte — Tangara fucosa
 Calliste or-gris — Tangara palmeri
 Calliste oreillard — Chlorochrysa calliparaea
 Calliste à oreilles d'or — Tangara chrysotis
 Calliste pailleté — Tangara dowii
 Calliste de paradis — Tangara chilensis
 Calliste de Parzudaki — Tangara parzudakii
 Calliste passevert — Tangara cayana
 Calliste de Phillips — Tangara phillipsi
 Calliste pointillé — Tangara guttata
 Calliste à poitrine argentée? — Tangara (velia) cyanomelaena
 Calliste à poitrine jaune — Tangara desmaresti
 Calliste rouverdin — Tangara gyrola
 Calliste safran — Tangara icterocephala
 Calliste de Schauensee — Tangara meyerdeschauenseei
 Calliste de Schrank — Tangara schrankii
 Calliste septicolore — Tangara chilensis
 Calliste à sourcils bleus — Tangara cyanotis
 Calliste à sourcils clairs — Tangara callophrys
 Calliste sucrier — Iridophanes pulcherrimus
 Calliste superbe — Tangara fastuosa
 Calliste syacou — Tangara punctata
 Calliste tacheté — Tangara varia
 Calliste terne — Tangara inornata
 Calliste à tête bleue — Tangara cyanocephala
 Calliste à tête dorée — Tangara xanthocephala
 Calliste à tête jaune — Tangara icterocephala 
 Calliste à tête noire — Tangara cyanoptera
 Calliste à tête verte — Tangara seledon
 Calliste tiqueté — Tangara guttata
 Calliste tricolore — Tangara inornata
 Calliste varié — Tangara velia
 Calliste à ventre blanc? — Tangara (mexicana) brasiliensis
 Calliste à ventre bleu — Tangara cyanoventris et Tangara callophrys
 Calliste à ventre jaune — Tangara xanthogastra
 Calliste vert — Tangara labradorides
 Calliste vitriolin — Tangara vitriolina

Nom d'oiseau ambigu